Западни Мидландс може бити:

 Западни Мидландс (регион)
 Западни Мидландс (грофовија)